«Донбасс за нами» — песня, получившая известность в качестве неофициального гимна Донбасса в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в России. Премьера песни состоялась 9 сентября 2020 года. Автор слов — Владимир Скобцов, композитор — Михаил Хохлов. Исполнители — Наталья Качура и Маргарита Лисовина.

История 
Песня была презентована в Донецке 9 сентября 2020 года донецким поэтом Владимиром Скобцовым и композитором Михаилом Хохловым. Исполнили песню вокалистки Донецкого музыкально-драматического театра (МДТ) им. М. Бровуна Наталья Качура и Маргарита Лисовина.

Изначально песня «Донбасс за нами» была посвящена Скобцовым 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, однако после первого выхода в эфир в исполнении вокалисток Донецкого музыкально-драматического театра, по свидетельству СМИ, «взорвала интернет», обрела миллионные просмотры и получила большую популярность.

11 мая 2021 года на YouTube-канале МДТ был презентован официальный клип на песню «Донбасс за нами», получивший 5 миллиона просмотров.

В сентябре 2021 года в Луганской Народной Республике на линии соприкосновения был снят клип-флешмоб «Донбасс за нами» к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от фашистов, в съёмках клипа приняло участие около 1 тысячи человек. Песню исполнил солист ансамбля «Новороссия» Роман Разум,а в октябре — Военный ансамбль Народной милиции ЛНР. Песня «Донбасс за нами» при этом была исполнена в формате военного марша.

На концерте-митинге в Лужниках 18 марта 2022 года в честь восьмой годовщины присоединения Крыма в состав Российской Федерации песню «Донбасс за нами» совместно с Натальей Качурой исполнила российская певица Виктория Дайнеко.

Награды 
 Благодарность правительства Донецкой Народной Республики авторам и исполнителям (13 декабря 2020);
 Лауреат конкурса Национальная литературная премия «Золотое Перо Руси» (2020);
 Специальный приз Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» (2021).
 Гран-при Московского открытого конкурса-фестиваля «Огни Кремлёвской Москвы» в номинации «Военно-патриотическая песня» (2021).

Примечания

Ссылки 
 
 

Патриотические песни России